Houtte ist der Familienname folgender Personen:
 Hubert Van Houtte (1872–1948), belgischer Historiker
 Jan Van Houtte (1913–2002), belgischer Historiker
 Jean Van Houtte (1907–1991), belgischer christdemokratischer Finanzfachmann, Politiker und Premierminister
 Louis Benoît van Houtte (1810–1876), belgischer Botaniker und Baumschulenbesitzer